Верхопо́лье — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхополье — село в Карачевском районе Брянской области.
 Верхополье — деревня в Вачском районе Нижегородской области.